Olvaldi is in de Noordse mythologie een Jötun. Hij is een van de reuzen of Titanen die in de Ragnarok in oorlog komen met de goden Asen.

Stamboom

Zie ook 
Thursen en Joten

Noordse mythologie
Reus